Fefer ist der Familienname folgender Personen:

 Avram Fefer (* 1965), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Klarinettist des Modern Creative
 Itzik Feffer  (auch Fefer; 1900–1952), jiddischer Dichter in der Sowjetunion